

Cinema
Farfalle (Schmetterlinge) – film del 1988 diretto da Wolfgang Becker
Farfalle – film del 1997 diretto da Roberto Palmerini

Letteratura
Farfalle (Fortune) – libro rosa scritto da Erica Spindler nella collana I nuovi bestsellers con il numero 127 nel luglio 1997

Musica
Farfalle/Non restare fra gli angeli – singolo di Domenico Modugno del 1959
Farfalle – singolo di Sangiovanni del 2022

Sport
Farfalle – soprannome con il quale sono note la squadra e le componenti della Nazionale di ginnastica ritmica dell'Italia

Altro 
Farfalle – nota pasta di origine italiana

Pagine correlate 
Farfalla (disambigua)